El nombre Nelson González se puede referir a 

Nelson González Rojas (1946- ), músico venezolano.
Nelson Emanuel González (1988- ), futbolista argentino.
Nelson Ezequiel González (1988 - ), futbolista argentino.
Nelson González (1948 - ), músico portorriqueño.